Waldemar Czarnecki (piłkarz)
 Waldemar Czarnecki (generał)